Praetorius lub Prätorius
 Anton Praetorius
 Hieronymus Praetorius
 Jacob Praetorius
 Michael Praetorius
 (4889) Praetorius

Osoby o imieniu Prätorius 
 Prätorius von Richthofen